Anna Comarella (ur. 12 marca 1997 r. w Pieve di Cadore) – włoska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 30 listopada 2013 roku, podczas zawodów juniorskich we włoskiej w miejscowości Santa Caterina di Valfurva, gdzie uplasowała się na 17. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 16 grudnia 2017 roku w Toblach, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym uplasowała się na 50. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Cogne, gdzie na dystansie 10 km stylem klasycznym uplasowała się na 22. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Ludzie urodzeni w Pieve di Cadore
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1997
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy